Виктор Михайлович Афанасьев:
 Афанасьев, Виктор Михайлович (1925—1982) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Виктор Михайлович (род. 1948) — космонавт, полковник, Герой Советского Союза.